apozycja w biologii
 apozycja w językoznawstwie